Sezon 1963/64 Regionalligi – 1. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Nowa liga została zainaugurowana po reorganizacji rozgrywek piłkarskich w Niemczech (w miejsce pięciu okręgowych grup Oberligi utworzono jedną grupę Bundesligi). Wcześniej (w latach 1949-63) drugą klasą rozgrywkową była 2. Oberliga oraz Amateurliga (w północnej części Niemiec). Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 88 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy (z Regionalligi Berlin tylko mistrz) grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1963/64 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FC St. Pauli przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1964/65.
 Hannover 96 wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1964/65.
 HSV Barmbek-Uhlenhorst i VfL Oldenburg spadły do Amateurligi 1964/65.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1963/64 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Alemannia Aachen i Wuppertaler SV przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1964/65.
 Lüner SV, Sportfreunde Siegen, VfB Bottrop i SpVgg Herten spadły do Amateurligi 1964/65. 
 * Po sezonie Duisburger SpV i TuS Duisburg 48/99 połączyły się i w nowym sezonie będą występowały jako Eintracht Duisburg.

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1963/64 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Borussia Neunkirchen wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 1964/65.
 FK Pirmasens przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1964/65.
 SV Niederlahnstein i ASV Landau spadły do Amateurligi 1964/65. 
 * Po sezonie Phönix Ludwigshafen i TuRa Ludwigshafen połączyły się i w nowym sezonie będą występowały jako Südwest Ludwigshafen, dzięki czemu TSC Zweibrücken utrzymał się w Regionallidze.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1963/64 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 KSV Hessen Kassel i Bayern Monachium przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1964/65.
 Amicitia Viernheim, BC Augsburg, Borussia Fulda i SpVgg Neu-Isenburg spadły do Amateurligi 1964/65.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1963/64 występowało 10 drużyn.

Tabela 

 SC Tasmania 1900 Berlin przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w Regionallidze 1964/65.
 SC Union 06 Berlin spadł do Amateurligi 1964/65. 
 * Hertha 03 Zehlendorf została ukarana 2. punktami ujemnymi.

Baraż o awans do Bundesligi

1 runda 

 FK Pirmasens awansował do fazy grupowej baraży.
 Wuppertaler SV pozostał w Regionallidze 1964/65.

Grupa 1 

 Borussia Neunkirchen awansował do Bundesligi 1964/65.
 Bayern Monachium, SC Tasmania 1900 Berlin i FC St. Pauli pozostały w Regionallidze 1964/65.

Grupa 2 

 Hannover 96 awansował do Bundesligi 1964/65.
 KSV Hessen Kassel, Alemannia Aachen i FK Pirmasens pozostały w Regionallidze 1964/65.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1963/64

1963
1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
1963 w Niemczech
1964 w Niemczech